Blanco Álvarez puede hacer referencia a:

Celso Pedro Blanco Álvarez, futbolista español.
Fernando Blanco Álvarez, político gallego del BNG.
Germán Blanco Álvarez, político colombiano.
Luis Blanco Álvarez, dibujante humorístico uruguayo.